Skogskapellet kan syfta på:

 Skogskapellet – i Stockholms kommun
 Skogskapellet, Västanfors – i Fagersta kommun
 Skogskyrkogården, Jönköping – i Jönköpings kommun
 Skogskapellet, Kungsbacka – i Kungsbacka kommun
 Skogskapellet, Mariestad – i Mariestads kommun
 Fors skogskapell – i Ragunda kommun
 Kungsbacka skogskapell – i Kungsbacka kommun